Тульн (город)
 названный в честь него Тульн (округ)